Penisola di Wirral – penisola tra i fiumi Dee e Mersey ed il mar d'Irlanda
Wirral – borgo del Merseyside nel Regno Unito